Horvátország
Trepča falu Gvozd községben, Sziszek-Monoszló megyében
Trepča a Kulpa bal oldali mellékvize

 Koszovó
KF Trepça albán labdarúgóklub Kosovska Mitrovicán
FK Trepča szerb labdarúgóklub Kosovska Mitrovicán
Trepča ólom- és cinkbánya a Kopaonik-hegység dél-délnyugati részén

 Montenegró
Trepča, falu Andrijevica községben
Donja Trepča falu Nikšić községben
Gornja Trepča falu Nikšić községben

 Szerbia
Donja Trepča falu Čačak községben, a Moravicai körzetben
Gornja Trepča falu Čačak községben, a Moravicai körzetben